Filmfare Award за лучший женский закадровый вокал () — номинация старейшей и наиболее престижной кинопремии Болливуда (индустрии фильмов на хинди) Filmfare Awards, и сравниваемой по значимости с «Оскаром», предназначенная для награждения представителей занимающей в индийском кино особое место профессии закадрового вокалиста за лучшее закадровое исполнение песни/темы в фильме за предыдущий год. Категория награды за лучший закадровый вокал, первоначально без разделения вокалистов и вокалисток, была введена на 6-й церемонии награждения Filmfare Awards в 1959 (по заслугам в предыдущем, 1958 году), а впоследствии была перенята и другими индийскими кинопремиями, став одной из их специфических черт.

Введению категории предшествовал случай на 4-й церемонии награждения Filmfare Awards в 1957 году, когда в качестве лучшей песни болливудского кино была премирована композиция «Rasik Balma» из фильма , написанная композиторами  на слова Хасрата Джайпури, а исполнявшая её в фильме известнейшая закадровая певица Лата Мангешкар отказалась петь её вживую на церемонии, мотивировав это протестом против отсутствия категории для вокалистов. Она же и стала первым, безальтернативным лауреатом премии два года спустя и практически «монополизировала» женский вокал в этой категории до середины 1960-х годов. Впоследствии (после 1967 года), по её же инициативе категория была разделена на две, в которой соревновались отдельно певцы-мужчины и женщины.

Последней, в 2021 году премии за лучший женский закадровый вокал удостоена певица , исполнившая для фильма  (2020) песню «Malang».

Статистика премии 
 Наибольшее количество выигранных премий в категории: Аша Бхосле (7 побед к 1979 году) и догнавшая её к 2005 году Алка Ягник . Второе место с пятью победами занимает Шрея Гхошал.

Следует учитывать, что после 1971 года Лата Мангешкар не номинировалась на премию, в том числе, по её собственной просьбе, чтобы «больше поощрять молодые таланты». В 1979 году её примеру последовала её младшая сестра Аша, также попросив, чтобы её имя более не включалось в списки кандидатов на премию.

Две чемпионки премии делят между собой ещё два рекорда:
 по «монополизации» всех номинаций категории в каком-либо году (Аше Бхосле принадлежали все три номинации в 1973, Алке Ягник — все четыре в 1994, одна из которых была совместной с ).
 по рекордному числу номинаций в один год (принадлежавшие Бхосле 4 из 5 номинаций 1975 года и вышеупомянутые 4 номинации Алки Ягник в 1994 году).

 Наибольшее количество последовательных побед: Аша Бхосле (удостоенная награды 4 раза подряд в 1972—1975 годах), на втором месте — Анурадха Паудвал (3 премии подряд в 1991—1993 годах).
 Наибольшее количество номинаций: Алка Ягник (35), ей же принадлежит наибольшее количество последовательных номинаций, как по годам, так и по общему числу — Ягник номинировали на премию 14 лет подряд (с 1992 по 2005), за это время она была номинирована с 31 песней, записанной для 30 фильмов, и выиграла 6 из своих семи раз.
 Наибольшее количество номинаций без единой победы:  (сестра Латы Мангешкар и Аши Бхосле) и  (по три).
 Наиболее возрастная и молодая лауреатки: соответственно  (записавшая совместно с  песню «Darling» для фильма  (2011) в 63 год) и пакистанка , записавшая песню «Aap Jaisa Koi» для фильма  (1980) в 15-летнем возрасте.
 Наиболее возрастная и молодая номинантки: соответственно Уша Уттхуп (по той же номинации) и , записавшая песню «Tera Mujhse Hai» для фильма  (1973) .

Номинанты и лауреаты премии 
В списке приведены сведения о номинантах и победителях, сгруппированные по церемониям (годам) и десятилетиям. В таблицы включены имена актёров и названия фильмов с указанием ролей, за которые получена номинация. Номинанты и соответствующие им фильмы и роли каждого года приведены в порядке, соответствующем официальному сайту премии. Лауреаты выделены полужирным шрифтом на золотом фоне, а также, по возможности, представлены фотографиями. Расстановка номинантов каждого года соответствует индийским источникам.

В общей номинации «За лучший закадровый вокал» до её разделения (1959—1967 годы) 
Номинации и победы мужчин-вокалистов помечены аналогично женским, но с затемнением соответствующих строк.

После разделения, в категории «За лучший женский закадровый вокал»

Конец 1960-х годов

1970-е годы

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="8%"|Церемония
! width="95px"|Фотолауреатов
! width="26.5%"|Лауреат и номинанты
! width="26.5%"|Фильмы
! width="26%"|Песни
! width="4%"|Ссылки
|-
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|45-я(2000 год)
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=15 align="center"|
|• Алка Ягник ||«Навеки твоя» ||«Chaand Chhupa»
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|
|- style="background:#FAEB86"
|• Алка Ягник || ||«Taal Se Taal»
|-
|• Кавита Кришнамурти ||«Навеки твоя» ||«Hum Dil»
|-
|• Кавита Кришнамурти ||«Навеки твоя» ||«Nimbooda»
|- style="border-bottom:3px solid grey;"
|• Сунидхи Чаухан || ||«Ruki Ruki»
|-
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|46-я(2001 год)
|style="background:#FAEB86"|• Алка Ягник ||style="background:#FAEB86"| ||style="background:#FAEB86"|«Dil Ne Yeh Kaha»
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|
|-
|• Алка Ягник ||«Биение сердца» ||«Hai Mera Dil»
|-
|• Алка Ягник || ||«Panchhi Nadiya»
|-
|•  ||«Каждое любящее сердце» ||«Piya Piya»
|- style="border-bottom:3px solid grey;"
|• Сунидхи Чаухан ||«В поисках брата» ||«Mehboob Mere»
|-
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|47-я(2002 год)
|• Алка Ягник || ||«Jaane Kyon»
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|
|- style="background:#FAEB86"
|• Алка Ягник ||«Лагаан: Однажды в Индии» ||«O Re Chhori»
|-
|• Алка Ягник || ||«San Sanana»
|-
|• Кавита Кришнамурти ||«Зубейда» ||«Dheeme Dheeme»
|- style="border-bottom:3px solid grey;"
|•  || ||«Rabba Rabba»
|-
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|48-я(2003 год)
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|
|• Алка Ягник || ||«Aapke Pyar Mein»
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|
|-
|• Алка Ягник || ||«Sanam Mere Humraaz»
|- style="background:#FAEB86"
|• Кавита Кришнамурти• Шрея Гхошал ||«Девдас» ||«Dola Re»
|-
|• Кавита Кришнамурти ||«Девдас» ||«Maar Daala»
|- style="border-bottom:3px solid grey;"
|• Шрея Гхошал ||«Девдас» ||«Bairi Piya»
|-
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|49-я(2004 год)
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|
|• Алиша Чинай || ||«Chot Dil Pe Lagi»
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|
|-
|• Алка Ягник ||«Всё отдаю тебе» ||«Odhni Odhke»
|-
|• Алка Ягник || ||«Tauba Tumhare»
|-
|• К. Ш. Читра ||«Ты не одинок» ||«Koi Mil Gaya»
|- style="border-bottom:3px solid grey;background:#FAEB86"
|• Шрея Гхошал ||«Тёмная сторона желания» ||«Jadoo Hai Nasha Hai»
|-
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|50-я(2005 год)
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|
|• Сунидхи Чаухан ||«Байкеры» ||«Dhoom Machale»
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|
|- style="background:#FAEB86"
|• Алка Ягник ||«Ты и я» ||«Sason Ko»
|-
|• Алка Ягник ||«Возвращение на Родину» ||«Sawariya»
|-
|• Алка Ягник ||«Выходи за меня замуж» ||«Lal Dupatta»
|- style="border-bottom:3px solid grey;"
|• Садхана Саргам ||«Ну что, влюбился?» ||«Aao Na»
|-
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|51-я(2006 год)
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|
|• Шрея Гхошал || ||«Agar Tum Mil Jao»
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|
|-
|• Шрея Гхошал || ||«Piyu Bole»
|-
|• Сунидхи Чаухан || ||«Deedar De»
|-
|• Сунидхи Чаухан ||«Ангел любви» ||«Kaisi Paheli»
|- style="border-bottom:3px solid grey;background:#FAEB86"
|• Алиша Чинай ||«Банти и Бабли» ||«Kajra Re»
|-
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|52-я(2007 год)
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|
|• Алка Ягник ||«Никогда не говори „Прощай“» ||«Tumhi Dekho Na»
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|Номинанты и лауреаты 52-й церемонии награждения Filmfare Awards (2007)  на сайте Internet Movie Database.
|-
|• Шрея Гхошал ||«Братан Мунна 2» ||«Pal Pal Har Pal»
|-
|• Сунидхи Чаухан || ||«Aashiqui Mein»
|- style="background:#FAEB86"
|• Сунидхи Чаухан ||«Омкара» ||«Beedi Jalaile»
|- style="border-bottom:3px solid grey;"
|• Сунидхи Чаухан || ||«Soniye»
|-
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|53-я(2008 год)
| rowspan=11 align="center"|
|• Алиша Чинай || ||«It’s Rocking»
| style="border-bottom:3px solid grey;" rowspan=5 align="center"|Номинанты и лауреаты 53-й церемонии награждения Filmfare Awards (2008)  на сайте Internet Movie Database.
|- style="background:#FAEB86"
|• Шрея Гхошал ||«Гуру: Путь к успеху» ||«Barso Re»
|-
|• Шрея Гхошал ||«Когда мы встретились» ||«Yeh Ishq Hai»
|-
|• Сунидхи Чаухан || ||«Aaja Nachle»
|- style="border-bottom:3px solid grey;"
|• Сунидхи Чаухан || ||«Sajanaji Vari Vari»
|-
| rowspan=6 align="center"|54-я(2009 год)
|• Алка Ягник ||«Наследники» ||«Tu Muskura»
| rowspan=6 align="center"|
|-
|•  ||«В плену у моды» ||«Kuchh Khaas»
|-
|•  || ||«Khuda Jaane»
|- style="background:#FAEB86"
|• Шрея Гхошал || ||«Teri Ore»
|-
|•  ||«В плену у моды» ||«Mar Jaava»
|-
|• Сунидхи Чаухан ||«Эту пару создал Бог» ||«Dance Pe Chance»
|}

 2010-е годы 

 2020-е годы 

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт и база данных премии на сервере издательского дома The Times of India (c 1954 по 2006 год, за работы 1953—2005 годов)
 
 Filmfare Awards на сайте Internet Movie Database''

Награды, появившиеся в 1959 году
Музыкальные премии
Ж